Als Kranzrede bezeichnet man

 den Zimmermannsspruch
 eine Rede des Demosthenes, siehe Kranzrede (Demosthenes)